Rumia multiflora är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Rumia multiflora ingår i släktet Rumia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
multiflora